Филаделфия (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Филаделфия (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.